Сулу () — островная провинция в автономном регионе в Мусульманском Минданао на Филиппинских островах. Административный центр — город Холо, расположенная на одноименном острове. Население — 718 290 человек (2010).

География 
Провинция расположена на островах архипелага Сулу, где центральным является остров Холо, а крупнейшим — Басилан.

История 
С 1450 до 1917 года провинция была центром султаната Сулу (индонез., малайск. Kesultanan Sulu, ), после чего вошла в состав Филиппин.

Население 
Язык местного населения — сулу (suluano), австронезийской семьи языков.

Административное деление 

В административном отношении делится на 19 муниципалитетов:

Экономика 
Главными отраслями экономики являются сельское хозяйство и рыболовство. Развито производство жемчуга.

Ссылки 
 Официальный сайт провинции

Провинции Филиппин